

Wydarzenia 

 Europa
 Lex Cassia w Rzymie
 wybuchło pierwsze powstanie niewolników na Sycylii